Weisenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Weisenberger (* 1952), deutscher Ringer
 Karl Weisenberger (1890–1952), deutscher General der Infanterie

Siehe auch:
 Weissenberger